Trolltinden kan syfta på:

Trolltinden (Oppland) (2.018 m) i Rondane, tidigare kallad Sagtinden
Store Trolltind (1.788 m), vid Trollväggen
Trolltinden (Møre og Romsdal) (1.170 m), även kallad Brustinden, i Vestnes, Møre og Romsdal 
Trolltindan – ett bergsmassiv i Rauma kommun Norge